Vasey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Vasey
 Natalie Vasey